Constitución de 1997 puede referirse a:

la Constitución de Polonia de 1997; o
la Constitución de Uruguay de 1997.